Grenzverkehr steht für:
 Grenzverkehr (Film), Filmkomödie von Stefan Betz (2005)
 kleiner Grenzverkehr, zwischen unterschiedlichen Staaten

Siehe auch:
 Der kleine Grenzverkehr